Ида́льго () — фамилия и топоним, встречающийся в испаноязычных, и граничащих с ними странах.

 Идальго — в средневековой Испании, человек, происходящий из благородной семьи.

Топоним 
 Идальго — штат в восточной части Мексики.
 Идальго — город и муниципалитет в штате Мичоакан, Мексика.
 Идальго — муниципалитет в штате Коауила, Мексика.
 Идальго — муниципалитет в штате Тамаулипас, Мексика.
 Вилья-Идальго — город в штате Наярит, Мексика.
 Сьюдад-Идальго — город и административный центр муниципалитета Сучьяте в штате Чьяпас, Мексика.
 Фронтера-Идальго — муниципалитет в штате Чьяпас, Мексика.

Фамилия 
 Идальго, Анн (род. 1959) — французский политик, мэр Парижа с 2014 г.
 Идальго, Антонио (род. 1979) — испанский футболист, полузащитник клуба «Сабадель».
 Идальго, Бартоломе (1788—1822) — латиноамериканский поэт, герой национально-освободительного движения.
 Идальго, Лаура (настоящие имя и фамилия Песя Фаерман; 1927—2005) — аргентинская актриса театра и кино, известная ролями femme fatale.
 Идальго-и-Костилья, Мигель (1753—1811) — национальный герой Мексики, лидер войны за независимость.
 Идальго, Мартин (род. 1976) — перуанский футболист, защитник.
 Идальго, Мишель (1933—2020) — французский футболист, тренер сборной Франции.
 Рамирес Идальго, Рубен (род. 1978) — испанский теннисист.
 Идальго, Фернандо (род. 1985) — эквадорский футболист.
 Идальго, Хуан (1614—1685) — испанский композитор и арфист.
 Идальго, Эльвира де (1891—1980) — испанская оперная певица.

Прочее 
 (944) Идальго — астероид в Солнечной системе, названный в честь Мигеля Идальго.
 «Идальго» — американский фильм 2004 года.
 «Идальго» — футбольный стадион, расположенный в мексиканском городе Пачука-де-Сото.

См. также